Minerva je lahko:
 Minerva (mitologija)
 93 Minerva - asteroid
 Minerva Building - londonski nebotičnik (v nastajanju)
 Minerva, Ohio
 Minerva, New York
 Kneževina Minerva - samodeklarirana kneževina v južnem Pacifiku
 Minerva avtomobil
 Minerva (ura)
 razred bojnih ladij Minerva
 Minerva McGonagall
 HMS Minerva

Zunanje povezave